Alfons Bavorský (Alfons Maria Franz von Assisi Klemens Max Emanuel; 24. ledna 1862, Mnichov – 8. ledna 1933, Mnichov) byl bavorský princ z rodu Wittelsbachů a generál kavalérie.

Život 
Narodil se 24. ledna 1862 v Mnichově jako syn prince Adalberta Viléma Bavorského a jeho manželky infantky Amálie Cádizské. Roku 1880 jako mladý muž vstoupil do armády a roku 1892 se stal velitelem bavorského Schweren-Reiter-Regiment. Roku 1905 získal hodnost generála kavalérie a svou vojenskou kariéru ukončil jako velitel 7 K.B. Chevaulegers-Regiment.

Dne 15. dubna 1891 se na zámku Nymphenburg oženil s princeznou Louisou Orleánskou s dcerou Ferdinanda, vévody z Alençonu a jeho manželky vévodkyně Sofie Bavorské. Spolu měli dvě děti:
 Josef Klemens Bavorský (25. května 1902 – 8. ledna 1990), zemřel svobodný a bezdětný
 Alžběta Marie Bavorská (10. října 1913 – 3. března 2005),
 ⚭ 1939 Franz Joseph z Kagenecku (8. ledna 1915 – 29. prosince 1941), hrabě z Kagenecku, padl ve 2. světové válce
 ⚭ 1944 Ernest Küstner (1920–?), rozvod 1953

Zemřel 8. ledna 1933 v svém rodném městě.

Byl držitelem rytířského Řádu zlatého rouna.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bavorští princové
Bavorští generálové
Wittelsbachové
Rytíři Řádu zlatého rouna
Narození v roce 1862
Narození 24. ledna
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1933
Úmrtí 8. ledna
Úmrtí v Mnichově
Pohřbení v Mnichově
Muži
Nositelé Řádu svatého Huberta